Laranjeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Alagoa Nova (ort), Paraíba, 
 Laranjeiras do Sul (ort), Paraná, 
 Laranjeiras (ort), Sergipe, 
 Laranjeiras (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar